Нектар (міфологія) — напій олімпійських богів, що давав їм вічну молодість і безсмертя
 Нектар (напій) — продукт, що містить від 25 % до 50 % натурального соку, а решта — вода, цукор, мед тощо
 Нектар (ботаніка) — сік, який виділяють нектарники рослин. Водний розчин цукрів, в основному фруктози та глюкози
 Нектар (Алабама) — містечко в окрузі Блаунт, штат Алабама, США.

Посилання